Tanzania
 Mpapa – circoscrizione del distretto di Kati
 Mpapa – circoscrizione del distretto di Mbinga
 Mpapa – circoscrizione del distretto di Momba